Le Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ou CREPS PACA) est un établissement public national du ministère chargé des Sports. Il est répartis sur trois sites en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Antibes (Alpes-Maritimes) et Saint-Raphaël-Boulouris (Var)

Activité et missions 
Le CREPS PACA, comme tous les CREPS de France, a ses missions définies par l'article D.211-69 du code du sport .

Il peut donc participer à la préparation sportive en tant que centre permanent d'entraînement des sportifs de haut niveau, participer à la formation des agents des différentes collectivités publiques et des cadres bénévoles ou permanents des associations, contribuer à l'animation sportive régionale et entreprendre des actions d'études, de recherche et de documentation, en liaison avec l'ensemble des partenaires concernés.

Le CREPS PACA est notamment :
 Centre de préparation au sport de haut niveau
 Centre de formation continue et de formation professionnelle aux métiers du sport et de l'animation (socio-éducative, culturelle, en techniques de l'information et de la communication, sociale, loisirs tous publics)
 Centre d'accueil de stages, colloques et formations des organismes sportifs et d'éducation populaire
 Centre de ressources et de réalisations pour des actions d'études, de recherche et de documentation dans le champ de la Jeunesse, de l'éducation populaire et des Sports, en liaison avec l'ensemble des partenaires concernés

Organisation 
Géré par un conseil d'administration unique présidé depuis 2016 par Bernard Maccario le CREPS PACA présente la particularité d’être constitué de trois implantations géographiques : à Aix-en-Provence, Antibes et Saint-Raphaël-Boulouris.

Site d'Aix en Provence 

Le site d'Aix-en-Provence est situé en milieu urbain, dans le quartier du Pont-de-l'Arc. Il héberge le siège de l'établissement qui concentre les missions transversales du CREPS PACA.   

Il héberge également plusieurs pôles de sport de haut niveau :   
 Pole France Escalade   
 Pole France Escrime 
 Pole France Jeunes Haltérophilie 
 Pole France Jeunes Pentathlon moderne 
 Pole Espoir Natation synchronisée
 Pole France et Pole espoir Squash masculin
 Pole Espoir handball
 Poles Espoir Basket-ball féminin et masculin
 Pole Espoir Football masculin

Site d'Antibes 

Au pied du Fort Carré, dans des locaux qui furent ceux du « bataillon d’Antibes » (centre de formation sportive militaire), le site d’Antibes bénéficie d’un accès direct au port.  Il est spécialisé en sports et activités nautiques, aquatiques et subaquatiques.

Il héberge également plusieurs pôles de sport de haut niveau :
 Pole France Nage avec palmes
 Pole France Trampoline / GAC
 Pole France et Pole Espoir Natation
 Pole France et Pole Espoir Golf
 Pole Espoir Voile
 Pole Espoir Basket-ball 
 Centre de formation Basket-ball masculin

Boulouris Saint-Raphaël 

Le site de Boulouris Saint-Raphaël est situé dans un parc de 82 hectares. Il a une triple vocation : sports de nature, développement durable, préparation physique et réathlétisation.

Il héberge également plusieurs pôles de sport de haut niveau :
 Pole France Softball féminin
 Pole France Tennis
 Pole France Triathlon
 Pole France Volley ball féminin
 Pole Espoir Tir à l'arc
 Pole Espoir Tennis de table
 Centre de Formation et Pôle Espoir Hand ball masculin

Sport de haut-niveau 
Le CREPS PACA accueille des pôles relevant des filières d’accès au sport de haut niveau. C'est un lieu de préparation sportive des athlètes mais aussi, grâce aux cursus de formation qui leur sont proposés, de leur future insertion professionnelle.

Des noms 

Plusieurs champions internationaux se sont formés ou entraînés au CREPS PACA. 

Notamment :
 Alain Bernard (4 fois médaillé olympique de natation) 
 Pascal Gentil (3 fois champion d'Europe en taekwondo) 
 Anne-Caroline Chausson (multiple championne du monde de VTT) 
 Grégory Gaultier (numéro un mondial de squash) 
 Magalie Pottier (médaillée olympique de BMX)
 Erwann Le Péchoux (champion du monde d'escrime)
 François Legrand (5 fois vainqueur de la Coupe du monde d’escalade)

Des chiffres 

Plus de 400 sportifs sont accueillis en permanence dans l’établissement, dont 40 % sont des sportifs de haut niveau, et 40 % des espoirs.

 40 % des sportifs du CREPS évoluent en équipe de France.
 En 2013-2014, les sportifs du CREPS ont obtenu 127 titres ou médailles sur le plan international.
 Lors des deux derniers jeux olympiques (Pékin, Londres), les sportifs du CREPS ont obtenu 4 titres et 8 autres médailles.

Formation professionnelle 
Le CREPS PACA assure des formations qualifiantes et diplômantes ainsi que des actions de validation des acquis de l'expérience (VAE).

Il forme des animateurs et cadres sportifs (éducateurs sportifs, animateurs sportifs et directeurs sportifs) ainsi que des animateurs et cadres de la jeunesse et de l'éducation populaire (animateurs socio-culturels, directeurs de structures et de projets dans le champ de l'animation socio-éducative et culturelle).

Il prépare également les futurs cadres du sport et de l’animation aux concours de la fonction publique.

Une centaine de formations sont mises en œuvre pour environ 2000 stagiaires par an, notamment :  
 Des BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'Éducation populaire et du sport) - niveau IV (Bac)    
 Des DEJEPS  (Diplôme d'État de la Jeunesse de l'Éducation Populaire et du Sport) - niveau III (Bac+2)   
 Des DESJEPS (Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse de l'Éducation Populaire et du Sport) - niveau II (Bac+3/4)

Formation des sportifs de haut niveau 
Le CREPS PACA met en œuvre, en partenariat avec l’Éducation nationale et plusieurs établissements scolaires, des formations adaptées aux contraintes de l’entrainement. Ce dispositif est prolongé, pour les sportifs plus âgés et plus engagés dans leur carrière, par un soutien personnalisé, faisant notamment appel à la formation à distance.

Histoire 
L’établissement dénommé CREPS PACA a été créé en 2001 par le regroupement de trois établissements, ceux d’Aix-en-Provence, d’Antibes et de Boulouris-St Raphaël.

Il s'est vu rattacher en 2010 les sites de Vallon-Pont-d'Arc et Voiron pour former le "CREPS Sud-Est" .

En 2014, en prévision des lois de décentralisation et de régionalisation des CREPS, le CREPS Sud-Est se sépare en 2 établissements distincts : CREPS PACA et CREPS Rhône-Alpes. Le CREPS PACA est alors classé en première catégorie au niveau national.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives
 Ministère chargé des Sports
Liste des diplômes de l'encadrement sportif et de l'animation en France

Liens externes 
 

Établissement public à caractère administratif en France
Sport en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Association ou organisme lié au sport en France